Naselja u BiH:
 Miljanovci (Kalesija, BiH), naselje u općini Kalesija
 Miljanovci (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj